Saane bezeichnet:
 Saane, einen Fluss zur Aare in der Schweiz
 Kleine Saane, einen Fluss zur Saane in der Schweiz
 Saanebezirk, einen Bezirk im Kanton Freiburg
 Saâne, einen Fluss in Frankreich, in der Normandie
 Sa’ane, ein Dialekt des Makasae

Siehe auch:
 Saan
 Saanen (Begriffsklärung)
 Sane
 Sanne
 Sahne